Pandolfi, cognome italiano di origine longobarda (deriva dal nome Pandulf ; italiano : Pandolfo), importato in Italia dai Longobardi

Persone
Adele Pandolfi (1959) – attrice italiana
Alessandro Pandolfi (1887-1953) – pittore, incisore e ceramista italiano
Amina Pandolfi (...) – traduttrice italiana
Carla Pandolfi (1982) – attrice argentina
Claudia Pandolfi (1974) – attrice italiana 
Elio Pandolfi (1926-2021) – attore, cantante e doppiatore italiano
Fernando Pandolfi (1974) – ex calciatore argentino, di ruolo attaccante 
Filippo Maria Pandolfi (1927) – politico italiano 
Francesco Maria Pandolfi Alberici (1764-1835) – cardinale italiano
Giovanni Antonio Pandolfi (1540 ca–1581 o 1582) – pittore italiano
Giovanni Antonio Pandolfi Mealli (ca. 1620– ca. 1669) – compositore italiano 
Girolamo Pandolfi, meglio conosciuto come Girolamo Casio o Girolamo Casio de' Medici (1464-1533) – avventuriero italiano
Luigi Pandolfi (1751-1824) – cardinale italiano 
Vito Pandolfi (1917-1974) – critico teatrale e regista italiano
Vittorio Pandolfi (1942) – giornalista italiano